Los cenagnatoideos (Caenagnathoidea) son una superfamilia de dinosaurios terópodos oviraptorosaurianos, que vivieron desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 125 y 65 millones de años, desde el Aptiense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Norteamérica y Asia.

Historia 

Caenagnathoidea es considerada por muchos autores como sinónimo de Oviraptoroidea. El clado conserva el nombre aun cuando su epónimo Caenagnathus fue reducido a un sinónimo de Chirostenotes durante un tiempo, que es usado por Paul Sereno como especificador de primer orden para este clado, reemplazando al original de Sternberg.

Sistemática 

Caenagnathoidea se define como el clado más inclusivo que contiene al Oviraptor philoceratops (Osborn, 1924) y al Chirostenotes pergracilis (Gilmore, 1924).

Taxonomía 
La taxonomía que sigue es la propuesta por Thomas Holtz, Jr. en 2010, a no ser que se cite otra.

 Superfamilia Caenagnathoidea
 Familia Caudipteridae
 Caudipteryx
 Similicaudipteryx
 Familia Oviraptoridae
 Gigantoraptor
 Luoyanggia
 Microvenator
 Nomingia
 Shixinggia
 Subfamilia Elmisaurinae
 Apatoraptor
 Avimimus
 Caenagnathasia
 Caenagnathus
 Chirostenotes
 Elmisaurus
 Hagryphus
 Subfamilia Oviraptorinae
 Banji
 Citipati
 Conchoraptor
 Heyuannia
 "Ingenia"
 Khaan
 Machairasaurus
 Nemegtomaia
 Oviraptor
 Rinchenia

El siguiente cladograma se basa en un análisis de Phil Senter de 2007.

Referencias

Enlaces externos 

 Caenagnathoidea en The Theropod Database
 Ficha y estado en TaxonSearch

Oviraptorosauria